San Leonardo bezeichnet:

 St. Leonhard in Passeier, ein Ort in Südtirol, Italien
 San Leonardo (Trentino), Ort im Trentin, Italien
 San Leonardo (Friaul-Julisch Venetien), ein Ort in Friaul-Julisch Venetien, Italien
 San Leonardo (Udine), eine Kommune in der Provinz Udine, Italien
 San Leonardo (Nueva Ecija), eine Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija auf den Philippinen
 San Leonardo de Yagüe, Gemeinde in Kastilien-León, Provinz Soria, Spanien

 San Leonardo (Fluss), ein Fluss auf Sizilien, Italien 

 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Leonhardskirche
 zahlreiche Klöster, siehe Leonhardskloster

siehe auch: St Leonards (englischsprachiger Raum), Saint-Léonard (französischsprachiger Raum), Sankt Leonhard (deutschsprachiger Raum)